7 Flushing Local и 7 Flushing Express — два маршрута Нью-Йоркского метрополитена, проходящие в Куинсе и Манхэттене: обычный (обозначаемый номером в кружочке) и его вариант (идущий экспрессом в Куинсе и обозначаемый номером в поставленном на угол квадратике). 

Маршрут 7 следует от Флашинг — Мейн-стрит в Куинсе до 34-я улица — Хадсон-Ярдс в Манхэттене. Локальный маршрут работает круглосуточно, а экспресс — только в будни, с 6:30 до 22:00: в Манхэттен до полудня, в Куинс после. Экспресс также курсирует в Манхэттен после игр на стадионе Citi Field. Это единственный маршрут в системе Нью-Йоркского метро с подвижным составом из 11 вагонов, больше, чем на других маршрутах.

В некоторых публикациях 7 называют "Международным экспрессом", так как дорога проходит через несколько этнических районов в Куинсе, особенно по Рузвельт-авеню.

Эта линия была последним оплотом для серии поездов Redbird. До 2002 года, подвижной состав был из серии поездов R33/36 World's Fair Version, произведённой St. Louis Car Company. Постепенно их заменили серией R62A, произведённой компанией Bombardier. 3 ноября 2003 года последний Redbird сделал последний путь между Times Square и Mets — Willets Point.

Несколько вагонов Redbird курсируют по линии, декорированные логотипами команды Метс, так как линия идёт мимо Citi Field.

История маршрута

13 июня 1915 года первый тестовый поезд на IRT Flushing Line прошёл между Grand Central и Vernon Boulevard — Jackson Avenue, полное функционирование началось 22 июня. Следующие 13 лет линия продлевалась по частям, до нынешнего пути между Times Square и Flushing — Main Street.

Обозначение 7 было введено в 1948, на головных вагонах R12. Сегодня этот символ используется на вагонах R62A.

В 2015 году линия была продлена до станции 34-я улица, рядом с .

Станции

Ссылки
 MTA New York City Transit - 7 Flushing Local
 MTA New York City Transit - 7 Flushing Express
 
 IRT Corona/Flushing Line
 NY1 story. О продлении маршрута